Vígh Károly (1844–1928) karmester
Vígh Károly (helyenként Vigh Károly) (1912–1990) nyelvész, műfordító
Vigh Károly (helyenként Vígh Károly) (1918–2013) történész

Hasonló nevűek
Vig Károly (1960) entomológus muzeológus, tudományos titkár, a biológia tudomány kandidátusa

Jegyzetek